Ганьебен () — французская фамилия:

 Ганьебен, Абрахам (1707—1800) — швейцарский ботаник.
 Ганьебен, Анри (1886—1977) — швейцарский композитор и органист.